Межконтинентальный кубок 1991 () — 30-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 8 декабря 1991 года. Прошёл между югославским клубом «Црвена звезда», победителем Кубка европейских чемпионов 1990/91, и чилийским клубом «Коло-Коло», победителем Кубка Либертадорес 1991. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило около 60 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1990/1991
 Кубок Либертадорес 1991

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1991
Межконтинентальный кубок 1991
Спорт в Японии в 1991 году
1991 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио